Cagliari Basket – società sportiva nata negli anni 90 dopo aver rilevato il titolo dell'Esperia Cagliari (poi ricostituita), il cui massimo risultato è stata la Serie B d'Eccellenza maschile.
Pallacanestro Cagliari – società differente ma fondata dallo stesso proprietario del Basket Cagliari dopo aver venduto quest'ultima.
Brill Cagliari – storica società di pallacanestro isolana, oggi nota come Olimpia Cagliari che ha militato nella Serie A di Basket a cavallo tra gli anni 60 e 70